Zion Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Zion Baptist Church (Marietta, Georgia), NRHP-ID 90001026
 Zion Baptist Church (Collinsville, Mississippi), NRHP-ID 02001497